Desa Krandon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kerandon, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Krandon (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,57), Jawa Tengah, 
 Desa Krandon (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 109,53), Jawa Tengah, 
 Desa Krandon (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 110,84), Jawa Tengah, 
 Desa Krandon (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 109,09), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar